

Patronyme 

 Auguste Lambiotte (1862-1920) est un industriel et homme politique belge.
 Claudine Escoffier-Lambiotte (1923-1996), journaliste belge.
 Fortuné Lambiotte (1920-2003) est un homme politique belge.
 France Lambiotte (1939), actrice française.
 Michel Lambiotte (1921-2013), poète belge.

Autres 
 L'entreprise Lambiotte Frères, fondée par la famille Lambiotte et qui exploitait l'usine Lambiotte de Prémery en France.
 L'Hôtel Lambiotte, hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine en France.

Toponyme

Voir aussi